Enumeracja
 Enumeracja – środek stylistyczny
 Enumeracja – enumeracja w Informatyce